6208 Ваката (6208 Wakata) — астероїд головного поясу.
 Коіті Ваката, Коіті Вака́та (яп. 若田 光一 Ваката Ко: іті?, нар. 1 серпня 1963) — четвертий японський астронавт.